La Copa de la UEFA 1984-85 se disputó entre septiembre de 1984 y mayo de 1985, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 8 y el 22 de mayo de 1985 enfrentó al Real Madrid y al Székesfehérvári Videoton SC, con victoria del Real Madrid por un marcador global de 3-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Fútbol en 1984
Fútbol en 1985
Historia del Real Madrid Club de Fútbol